Die verlorene Zeit steht für:

 den deutschen Titel des Spielfilms Le chemin perdu vom Patricia Moraz aus dem Jahr 1980, siehe Die verlorene Zeit (1980)
 einen deutschen Titel des Spielfilms Dung che sai duk von Wong Kar-Wai aus dem Jahr 1994, siehe Ashes of Time
 einen deutschen Spielfilm von Anna Justice aus dem Jahr 2011, siehe Die verlorene Zeit (2011)

Siehe auch:
 Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Roman von Marcel Proust